Goodwood ist der Name folgender Orte:
 Goodwood House, Herrenhaus in der Grafschaft West Sussex
 Goodwood (South Australia), ein Stadtteil von Adelaide, Australien
 Goodwood (Tasmanien), ein Stadtteil von Hobart, Australien
 Goodwood (Leicester), ein Vorort von Leicester, England
 Goodwood (Louisiana), eine Stadt in den USA
 Goodwood (Südafrika), einem Stadtteil von Kapstadt, Südafrika
 Phuane, eine Stadt in der südafrikanischen Provinz Nordwest; bis 2008 Goodwood

Siehe auch:
 Operation Goodwood
 Chichester/Goodwood Aerodrome
 Goodwood Circuit
 Goodwood Festival of Speed
 Goodwood plant